Příjmení Seidel (Seidelová) nosí více osobností:

 Anton Seidel (1855–1925) – českoněmecký a rakouský politik
 František Seidel (1908–1997) – portrétní a krajinářský fotograf (jeho otcem byl Josef Seidel)
 Friedrich Ludwig Seidel (1765–1831) – hudební skladatel 
 Hilel Seidel, ‎ (1920–1999) – izraelský politik
 Jan Seidel (1908–1998) – český hudební skladatel
 Josef Seidel (1859–1935) – portrétní a krajinářský fotograf
 Wolfgang Seidel (1926–1987) – německý automobilový závodník

Související články 
 Seidl

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení